Cameron County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Cameron County (Pennsylvania)
 Cameron County (Texas)

Siehe auch:
 Cameron Parish, Louisiana